L'appellation Mérou rouge est le nom vernaculaire de cinq espèces de mérous appartenant à deux genres différents :
 Cephalopholis miniata, aussi appelée Mérou minium ;
 , aussi appelée Mérou à points bleus, Mérou africain ;
 Epinephelus marginatus, aussi appelée Mérou de Méditerranée, Mérou noir, Mérou sombre, Mérou brun ;
 Epinephelus morio, aussi appelée Mérou nègre ;
 Epinephelus retouti, aussi appelée Mérou à bout rouge.

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu